

Hydronyme 
 Le Peyron est une rivière française du département Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et un petit affluent gauche du Loup.

Patronyme
 Albert Peyron (1943-2001), homme politique français ;
 Albin Peyron (1870-1944), philanthrope français ;
 Alexandre Peyron (1823-1892), amiral également ministre de la Marine et des colonies en 1883 ;
 Bernard du Peyron (?-1408), évêque français ;
 Bruno Peyron (1955 - ), navigateur français ;
 Élie Peyron (1857-1941), avocat français ;
 Georgette Peyron, actrice française dans les années 1950 et 1960 ;
 Ika Peyron (1845-1922), compositrice suédoise ;
 Loïck Peyron (1959 - ), navigateur français ;
 Louis-Hippolyte Peyron, général de la Révolution ;
 Marie-Aimée Peyron (1960 - ), avocate française ;
 Michèle Peyron (1961-), députée française de Seine-et-Marne ;
 Pascal Peyron (1970 - ), joueur de rugby à XV français ;
 Paul Peyron (1842-1920), peintre religieux français ;
 Paul Malo Théophile Peyron (1842-1920), abbé du diocèse de Quimper et Léon ;
 Pierre Peyron (1744-1814), peintre français néoclassique ;
 Stéphane Peyron (1960 - ), navigateur et documentariste français ;
 Théophile Peyron (1827-1895), aliéniste français ;
Homonymie de patronyme